Авраам бен-Давид (обыкновенно в сокращении Раавад, по начальным буквам: Рабби Авраам бен-Давид — רַאֲבַ"ד) — имена двух еврейских богословов:

 Авраам бен-Давид ха-Леви (известный также как Ибн Дауд) — богослов-философ и историк. Он родился в Толедо около 1110, занимался светскими науками, в том числе и медициной, написал книгу по философии религии под названием «Эмуна Рама» («Высшая вера») и по истории — «Сефер Ха-Кабала» («Книга традиций»). Умер в 1180 мученической смертью.

 Авраам бен-Давид из Поскьера в Южной Франции (родился около 1125 в Нарбонне, умер 1198 в Поскьере) — автор талмудических комментариев, кодификационных сочинений и критических толкований работ разных ученых. Жил в Провансе. Его острый критический подход к сочинениям Ицхака Алфаси, Маймонида и других, благодаря которому он получил прозвище Ба‘ал хассагот (Критик), во многом способствовал расцвету еврейской учености в средневековой Европе. Аврахам бен Давид организовал в Поскьере школу, куда стекались ученики со всех концов Европы.

Источники